Het seizoen 2017/18 van SBV Excelsior is het 56ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club speelt dit seizoen voor de tweede keer vier achtereenvolgende seizoen in de Eredivisie. Ook dit seizoen zal Excelsior directe handhaving in de Eredivisie als doelstelling hebben.

Selectie

Spelers 

Bijgewerkt tot 5 februari 2018

Staf

Inkomende transfers 

Bijgewerkt tot 15 augustus 2017

Uitgaande transfers 

Bijgewerkt tot 15 augustus 2017

Eredivisie

Wedstrijden

Statistieken 
De spelerstatistieken van Excelsior in het Eredivisie seizoen 2017/2018.

KNVB Beker

Wedstrijden

Statistieken 
De spelerstatistieken van Excelsior in de strijd om de KNVB-beker in het seizoen 2017/2018.

2017
Excelsior